Lebensaft ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Lebensaft, österreichische Biografin
 Heinrich Lebensaft (1905–1991), österreichischer Fußballtorhüter
 Luise Lebensaft (1908–1976), österreichische Pianistin, siehe Luise Kanitz